San Andrés de Giles (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
San Andrés de Giles (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië